Alcolea del Pinar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcolea del Pinar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Alcolea del Pinar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar